Talósz, Héphaisztosz egyik ember alakú szerkezete, amit Minósznak adott Zeusz
 Talósz, Oinopión király egyik fia

Lásd még:
 Talos dinoszaurusznem